Вальсалобре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 [valsalobre.da.ru Web no oficial]
 
 Mapa y Fotografía aérea de Valsalobre en Google Maps

Муниципалитеты Куэнки